Я́ков Степа́нович Бугро́в (19 ноября 1927—1991) — советский , доктор физико-математических наук, профессор.

Выпускник Благовещенского горного техникума 1947 года и физико-математического факультета Благовещенского педагогического института 1953 года.

Аспирант Математического института им. В. А. Стеклова, кандидат физико-математических наук (1958).

В 1958—1969 годах (последовательно) декан физико-математического факультета, заведующий кафедрой высшей математики, заведующий кафедрой математического анализа Благовещенского педагогического института. Доктор физико-математических наук (1964).

В 1969—1987 годах декан физико-технического факультета, а в 1982—1991 годах заведующий кафедрой высшей математики-2 Московского института электронной техники.

Автор, в соавторстве с академиком Сергеем Михайловичем Никольским, трёхтомного учебника «Высшая математика: Учебник для вузов» (1980) — базового учебника по высшей математике инженерно-технических вузов. В 1987 году за разработку данного учебника авторы были удостоены Государственной премии СССР.

Публикации 
 Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика — дифференциальное и интегральное исчисление — в 2-х томах (1980, переизд. 2004)
 Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. - 1988.
 Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения, кратные интегралы, ряды, функции комплексного переменного. - 1989.
 Бугров Я. С., Никольский С. М. Сборник задач по высшей математике (переизд. 1997)

Литература 
 Математика в СССР за сорок лет 1917-1957. Т. 2. - М.: Физматгиз, 1959. стр. 101.

Примечания

Ссылки 
 Математик с мировым именем (памяти Якова Степановича Бугрова)  (сайт физико-математического факультета БГПУ)
 Бугров Яков Степанович . Публикации в информационной системе Math-Net.Ru.

Преподаватели МИЭТа
Персоны без указанного места рождения